Волынка:
 Волынка — традиционный музыкальный духовой инструмент многих народов Европы и Азии.
 Волынка — одна из форм итальянской забастовки, при которой протестующие затягивают работу.

Населённые пункты 
 Россия
 Волынка — деревня в Давлекановском районе Башкортостана.
 Волынка — деревня в Боготольском районе Красноярского края.
 Волынка — посёлок в Рыльском районе Курской области.
 Волынка — посёлок в Красновишерском районе Пермского края.
 
 Украина
 Волынка — село в Сосницком районе Черниговской области.

Реки 
 Белоруссия
 Волынка (река) — река в Витебской области.

Периодические издания 
 «Волынка» — газета, издававшаяся Петрограде в 1918 году.

Примечания